Radosavljević oder Radosavljevič ist der Familienname folgender Personen:

 Artemije Radosavljević (1935–2020), serbischer orthodoxer Bischof
 Bogdan Radosavljević (* 1993), serbischstämmiger deutscher Basketballspieler
 Dejan Radosavljević (* 1979), serbischer Fußballspieler
 Dragan Radosavljević (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Jana Radosavljević (* 1996), neuseeländische Fußballspielerin
 Marija Radosavljević (* 1927), jugoslawische Kugelstoßerin und Speerwerferin
 Miloš Radosavljević (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Predrag Radosavljević (* 1963), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Sanja Radosavljević (* 1994), serbische Handballspielerin